Rammelstrook aangebracht op wegen als waarschuwing of snelheidsremmer
 Geleidestrook, aangebracht op voetpaden als oriëntatiehulp voor blinden en slechtzienden